«Cementerio de Sanlúcar de Barrameda» puede referirse a:

Cementerios 
 Cementerio de San Antonio Abad (desde siglo XIX).
 Cementerio del Calvario (durante las epidemias del 1800 y 1820).
 Cementerio civil (desde 1932).
 Cementerio de San Nicolás (desde 2009).